Die Communauté de communes de la Thiérache du Centre ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Aisne in der Region Hauts-de-France. Sie wurde am 31. Dezember 1992 gegründet und umfasst 68 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort La Capelle.

Mitgliedsgemeinden

Quelle 

Thierache Du Centre
Gegründet 1992